Роквер:
 Роквер — кантон во Франции.
 Роквер — коммуна во Франции, главная коммуна одноимённого кантона.

См. также 

 Ноэль Роквер — французский актёр.